Кирейское муниципальное образование — сельское поселение в Тулунском районе Иркутской области России. Административный центр — село Уйгат.

Демография 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года
численность населения муниципального образования составила 466 человек, в том числе 258 мужчин и 208 женщин.

Состав сельского поселения 

 Исчезнувшие населённые пункты на территории поселения
 Баракшин
 Большой Углой
 Бушканай
 Здравоозёрный
 Калярты
 Кирейская Заимка
 Крутой Ключ
 Средняя Зима

Примечания 

Муниципальные образования Тулунского района
Сельские поселения Иркутской области